Alas (Timor-Leste) — vila em Timor-Leste
 Alas (posto administrativo) — posto administrativo em Timor-Leste
 Aalen — cidade na Alemanha

Desambiguações de topônimos